Evita: Music from the Motion Picture (Эвита: музыка из кинокартины) — саундтрек к фильму Эвита, ставший третьим саундтреком, включающим песни Мадонны, и 13 записью за время её карьеры. Саундтрек выпущен в 1996 году.

Список композиций 
CD 1

CD 2

Music from the Motion Picture

Позиции в чартах

Альбом 
Приведены данные по Германии, Швейцарии, Австрии, Франции, Канаде, Австралии, Великобритании и США.

Синглы 
Приведены данные по Германии, Франции, Австрии, Франции, Италии, Швеции, Испании, Великобритании, Канаде, Австралии, Японии и США.

 Промосингл «Buenos Aires» поднялся до 3 места в американском чарте «Billboard Hot Dance Music/Club Play Charts».

Сертификация 

Примечание:
 В большинстве стран обычное издание альбома было выпущено на 1 CD.
 В США, Канаде и Австралии обычное издание альбома было выпущено на 2 CD.
 RIAA counts double albums twice towards certification.

Ссылки 
 Evita на сайте Яндекс.Музыка

Примечания 

Саундтреки 1996 года
Саундтреки Мадонны
Альбомы, спродюсированные Эндрю Ллойдом Уэббером
Альбомы Warner Bros. Records